

Muzeum Śląskie 
istniejące
 Muzeum Śląskie w Katowicach (zał. 1929 i 1984)

 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (zał. 1910), w latach 1945–1950 Muzeum Śląskie w Bytomiu
 Muzeum Narodowe we Wrocławiu (zał. 1947), w latach 1950–1970 Muzeum Śląskie we Wrocławiu
 Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie (cz. Slezské zemské muzeum), zał. 1814, pod obecną nazwą czeską od 1921
 Muzeum Śląskie w Görlitz (niem. Schlesisches Museum zu Görlitz), otwarte w 2006
nieistniejące
 Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu (niem. Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer, 1858–1945)
 Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu (niem. Schlesisches Museum für bildende Künste in Breslau, 1880–1945)

Muzeum Śląska 

 Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie (zał. 1802)
 Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (zał. 1900)